Комиссар пожарной службы — это гражданский администратор Пожарного департамента Нью-Йорка (FDNY), назначается мэром Нью-Йорка.

Всего с момента появления должности было 38 гражданских комиссаров (32 после объединения города).

Нынешний временный комиссар пожарной охраны является Лора Кавана, которая занимает этот пост с 16 февраля 2022 года, ее срок полномочий ограничен до избрания нового постоянного комиссара.

Пожарные комиссары до объединения города Нью-Йорка

Примечание

Ссылки 
 Fire Commissioner City Of New York

Правительство Нью-Йорка